La Liga ACB 1992-1993 è stata la 37ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Real Madrid vincitore del suo ventiseiesimo titolo, e la retrocessione in LEB di Júver Murcia e Ferrys Llíria.

Risultati

Stagione regolare

Play-out

Verdetti: Júver Murcia e Ferrys Llíria retrocesse in Primera División

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Darryl Middleton, Caja San Fernando
Liga ACB MVP finali:  Arvydas Sabonis, Real Madrid

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
1993